Lachenwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Lachenwitz (1846–1915), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran) und Theaterschauspielerin, siehe Amanda Tscherpa
 Siegmund Lachenwitz (1820–1868), deutscher Maler